Osoby o tym nazwisku:

 Aleksandra Bubicz-Mojsa (1967-2021) – śpiewaczka operowa i pedagog
 Maria Bubicz (ur. 1930) – chemiczka i pedagog
 Sławomir Bubicz (1957-2021) – nauczyciel jogi